Ceba albarrana, planta originària de la conca del Mediterrani que s'estén de Síria a Sud-àfrica 
 Torre albarrana, torre que comunica amb una fortificació, exempta de la muralla
 el nom comú de la planta Scilla peruviana